Peranzanes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Peranzanes (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Peranzanes (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar